Vorschule steht für
Vorschule, pädagogische Einrichtung vor dem Schuleintritt
historisch
Unteroffiziervorschule
Fliegertechnische Vorschule Haunstetten